

Nom de famille 

 Claude Barande, homme politique français
 Ilse Barande, psychiatre et psychanalyste française
 Robert Barande, psychiatre et psychanalyste français

Homonymie
Patronyme français